Павлин (Paulinus; Paullinus) е име на:

 Марк Лолий Павлин, консул 21 пр.н.е., дядо на Лолия Павлина
 Марк Лолий Павлин Младши, суфектконсул ? г., баща на императрица Лолия Павлина
 Лолия Павлина (+ 49), третата жена на Калигула
 Помпей Павлин, управител на Долна Германия (1 век); баща на Помпея Павлина
 Помпея Павлина (25- 68), съпруга на Сенека Млади
 Гай Светоний Павлин, генерал, суфектконсул между 42 и 44 г., консул 66 г.
 Марк Лолий Павлин Децим Валерий Азиатик Сатурнин, суфектконсул 94 г., консул 125 г.
 Гай Валерий Павлин, суфектконсул 107 г.
 Квинт Аниций Фауст, суфектконсул 198 г.
 Квинт Аниций Фауст Павлин, управител на Долна Мизия (229-230 или 230-232)
 Секст Кокцей Аниций Фауст Павлин, проконсул на Африка (264-268)
 Павлин (консул 277 г.), консул 277 г.
 Марк Юний Цезоний Никомах Аниций Фауст Павлин, консул 298 г.
 Секст Аниций Фауст Павлин, консул 325 г.
 Амний Маний Цезоний Никомах Аниций Павлин, консул 334 г.
 Флавий Павлин, консул 498 г.
 Деций Павлин, консул през 534 г.; последният римски консул, който служи в Рим
 Павел (епископ) (* 1957), български православен духовник, Левкийски епископ (от 1998).